CUF, sigle composé des trois lettres C, U et F, peut faire référence à : 
 Collection des universités de France, publiée par Les Belles Lettres ; 
 Grupo Desportivo da CUF, un club de football portugais ;
 Cités unies France, une fédération de collectivités territoriales françaises engagées à l'international ;
 Collège universitaire français de Moscou ou Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg.
 champ utilisateur flexible, en programmation, notamment dans les bases de données Oracle.

CUF est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Coni, près de Coni, en Italie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports